Gartenbahn steht für:
 Gartenbahn als in einem Garten oder in einem Park betriebene Modelleisenbahn
 Bahnstrecke Weil am Rhein–Lörrach

Siehe auch:
 Parkbahn